Die Liebe siegt steht für:

 Die Liebe siegt (1912), einen deutschen Spielfilm von Max Mack
 Die Liebe siegt (1934), einen deutschen Spielfilm von Georg Zoch

Außerdem
 Und die Liebe siegt, einen deutschen Spielfilm aus dem Jahre 1916 von vermutlich Georg Alexander